Milivoje Novaković, slovenski nogometaš, * 18. maj 1979, Ljubljana.

Življenjepis
Nova kot ga kličejo se je najbolj uveljavil, ko je igral za nemški FC Köln za katerega je v letu 2007 dosegel 20 golov v nemški ligi s tem postal tudi najboljši strelec lige. V prvi nemški ligi, Bundesligi, je Novakovič v zadnji sezoni - 2008/2009 - dosegel 16 zadetkov, s čimer je bil prvi strelec ekipe. Doslej je igral za 10 klubov v štirih državah. Januarja leta 2016 je na Japonskem prekinil pogodbo s klubom Šimicu S-Pulse in kot prost igralec podpisal pogodbo z NK Maribor. Novaković je član slovenske nogometne reprezentance, v katero ga je izbral Brane Oblak. Prvič je za reprezentanco zaigral na prijateljski tekmi Ciper : Slovenija v Larnaki, 28. februarja 2006. Njegova najuspešnejša tekma je zagotovo Slovenija - Trinidad in Tobago, ko je dosegel hattrick.

Novaković se je 10. junija 2017 v Stožicah z golom proti Malti poslovil od slovenske reprezentance. Zbral je 80 reprezentančnih nastopov in dosegel 32 golov.

Reprezentančni goli

Sklici

Glej tudi
 seznam slovenskih nogometašev

Zunanje povezave 

 

Slovenski nogometaši
Slovenski nogometni reprezentanti
Udeleženci Svetovnega prvenstva v nogometu 2010
Nogometaši DSG Klopeinerseeja
Nogometaši SAK Klagenfurta
Nogometaši ASK Voitsberga
Nogometaši SV Mattersburga
Nogometaši LASK Linza
Nogometaši PFC Litex Loveča
Nogometaši FC Kölna
Nogometaši Omije Ardidža
Nogometaši Šimizu S-Pulseja
Nogometaši Nagoja Grampusa
Nogometaši NK Maribora
Srbski Slovenci
Ljubljanski športniki